Iso Valkeainen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Valkeainen (sjö i Kajanaland, lat 64,13, long 30,23), 
 Iso Valkeainen (sjö i Finland), Kajanaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar